GAPVD1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 9-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 478 амінокислот, а молекулярна маса — 164 980.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ендоцитоз, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендосомах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 9

Некатегоризовані білки